Le tournoi de tennis de Brisbane est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1978 se dispute du 21 au .

Sue Barker remporte le simple dames. En finale, elle bat Chris O'Neil, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Tine Zwaan et Elly Appel.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Brisbane
 Saison 1978 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1978
Brisbane
Tennis en Australie en 1978
Sport en novembre 1978